Mai jos este prezentată lista episoadelor ale serialului Chowder.

Note 

Liste de episoade ale serialelor de animație